Kirchwehm ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Kirchwehm (1941–1990), deutscher Fußballspieler
 Umito Kirchwehm (* 2000), deutscher Snowboarder